Душкевич:
 Душкевич, Александр Александрович (1853—1918) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 Душкевич, Константин Александрович (род. 1981) — российский игрок в мини-футбол.